Paronychia of nagelriemontsteking, een ontsteking achter de nagelriem
 Operatieassistent, assisteert tijdens een operatie